Општина Сибињ може да се односи на:
 Општина Сибињ (Хрватска), општина у Хрватској
 Општина Сибињ (Румунија), општина у Румунији